Der Meister ist der Titel folgender Bücher:
 Der Meister (Max Brod), Roman von Max Brod
 Der Meister (Gerritsen), Roman von Tess Gerritsen
 Der Meister (Drama), Drama von Hermann Bahr
 Der Meister (Chen), Sachbuch von Chao-Hsiu Chen
Filmtitel
 Der Meister (1920), Regie Max Obal
 Der Meister (2005), polnischer Film, Regie Piotr Trzaskalski